Jory peut faire référence à :

Prénoms 
 Jory (prénom)
 Jory Boy, est un chanteur portoricain de reggaeton. 
 Jory Nash, chanteur, compositeur et musicien orienté vers de la musique folk-canadienne.
 Jory Prum (né en 1975), ingénieur du son américain.
 Jory Vinikour (né en 1963), claveciniste américain.

Patronyme 

 Victor Jory (1902-1982), un acteur canadien.

Divers 
 Jory (sol), un type de sol.
 Jory (film), Western de 1973 mettant en vedette Robby Benson.

Toponyme

Lien externe 
 
Patronyme français